Organitzacions:
 Fundació La Caixa, nom comercial emprat per la fundació hereva de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
 Caixabank, nom comercial emprat per la nova entitat bancària successora de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
 Edificis:
 La Caixa (Tàrrega), edifici a Tàrrega (Urgell) 
 La Caixa (Santa Perpètua de Mogoda), edifici al municipi de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) 
 Edifici de la caixa d'estalvis "la Caixa" (Girona), edifici a la ciutat de Girona
 Miscel·lània:
 La Caixa (Móra d'Ebre), muntanya al municipi de Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre)
 La caixa, pel·lícula portuguesa dirigida per Manoel de Oliveira, estrenada l'any 1994